Paul Lévy eller Paul Levy kan syfta på bland andra:

* Paul Levy (1876–1943), tysk järnvägsingenjör
 Paul Lévy (1886-1959), fransk journalist
 Paul Lévy (1886–1971), fransk matematiker
 Paul Lévy (1887–1962), fransk historiker och språkvetare 
 Paul Lévy (1909-1998), fransk etnolog
 Paul Levy (född 1941), amerikansk journalist och författare
 Paul Ernst Levy (1875–1956), tysk kemist och metallurg
 Paul Michel Gabriel Lévy (1910–2002), belgisk journalist och professor
 General Levy (Paul Levy, född 1971), engelsk sångare och textförfattare
 Paul Bern (Paul Levy, 1889–1932), amerikansk filmregissör och manusförfattare
 Paul Lhérie (Paul Lévy, 1844–1937), fransk operasångare